Por Healy pode estar à procura de:

Topônimos 
 Healy (Alasca)
 Healy Lake

Pessoas 
 David Healy
 Una Healy
 Blake Healy

Outros 
 66479 Healy

Ver também 
 Healey

Desambiguação